Русизм (або росіянізм) — слово або мовний зворот, запозичений з російської мови або побудований за зразком російських слів і виразів (так звана мовна калька).
 Русизм (або рашизм) — неофіційна назва ідеології й практики правлячого режиму Російської Федерації початку 21-го століття.